Andro Linklater (1944-2013) – scrittore e storico britannico
Eric Robert Russell Linklater (1899-1974) – scrittore britannico
Hamish Linklater (1976) – attore statunitense
Lorelei Linklater (1994) – attrice statunitense
Richard Linklater (1960) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense